Elek, keresztnév
 Elek, magyar családnév
 Elek, város Békés megyében